Чемпионат Европы по хоккею на траве среди мужчин 1991 — 6-й розыгрыш чемпионата Европы по хоккею на траве среди мужских сборных команд. Турнир прошёл с 12 по 23 июня 1991 года в городе Париж, Франция.

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для отбора участников соревнований по хоккею на траве на летней Олимпиаде 1992 в Барселоне. Квалификацию проходили команды, занявшие три первых места.

Победителями чемпионата стала сборная Германии, победившая в финале сборную Нидерландов со счётом 3:1. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Англии, обыгравшая в матче за 3-е место сборную СССР со счётом 2:1 по послематчевым пенальти (основное время матча закончилось со счётом 1:1).

Результаты игр

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Страница о чемпионате с сайта EHF eurohockey.org, сохраненная в виде PDF-файла на сайте web.archive.org
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com

1991
Июнь 1991 года
Спорт во Франции в 1991 году
1991 год в хоккее на траве
Хоккей на траве во Франции
Чемпионаты Европы во Франции
Хоккей на траве